Honor:
 Honor — польская рок-группа.
 Honor (лат.), он же Хонос (Honōs) — древнеримский бог чести.
 Honor — китайский бренд смартфонов и аксессуаров компании Huawei.

См. также 
 Honorius
 Honoris causa
 Honores mutant mores